O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) é o órgão máximo do Poder judiciário do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul. A sede encontra-se em Campo Grande.

Foi instalado através do Decreto-Lei n. 31, de 1 de janeiro de 1979.

Comarcas
Ver artigo principal: Lista de comarcas de Mato Grosso do Sul

Fóruns
Ver artigo principal: Principais fóruns de Mato Grosso do Sul

OAB
Ver artigo principal: Subseções da OAB-MS

Ver também
Superior Tribunal de Justiça

Ligações externas
Página oficial

Justiça de Mato Grosso do Sul
Governo de Mato Grosso do Sul
Política de Mato Grosso do Sul